Чемпионат Азии по спортивной ходьбе 2015 года и одновременно 39-й чемпионат Японии состоялся 15 марта 2015 года в японском городе Номи. Мужчины и женщины соревновались в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 2015 Asian 20km Race Walking Championships

Чемпионаты Азии по спортивной ходьбе